Osiedle Północ – osiedle w Nowym Tomyślu
 Osiedle Północ – osiedle w Wągrowcu
 Osiedle Północ I – osiedle w Ełku
 Osiedle Północ II – osiedle w Ełku
 Osiedle Północ II – osiedle w Suwałkach
 Osiedle Północ-Tysiąclecie – osiedle w Chrzanowie
 Północ – dzielnica Częstochowy